Национальный музей спорта () — музей в Ницце (Франция).

История музея 
Юридически музей спорта существует с 1963 года. Он был создан по инициативе Мориса Эрцога,  и . Долгое время он выполнял только сохранную функцию, не имея возможности принимать посетителей.

В 1979 году музей открылся в Париже, на стадионе Парк де Пренс. В 1988—1998 годах он был открыт для посещения, но сразу же после Чемпионата мира по футболу вновь закрыл свои двери для публики.
В июне 2008 года музей открылся по новому адресу — 93 avenue de France, 75013 Paris.

Наконец, в 2010 году было принято решение о переносе музея в Ниццу. В 2014 году он открылся на стадионе «Альянц Ривьера».

Практическая информация 
Часы работы:
 с мая по сентябрь: с 10:00 до 18:00
 с октября по апрель: 11:00 до 17:00

Закрыт по понедельникам.

Примечания 

Национальные музеи Франции
Музеи Ниццы
Спортивные музеи